Грезино — название нескольких населённых пунктов:
 Грезино — деревня в Камешковском районе Владимирской области.
 Грезино — деревня в Лежневском районе Ивановской области.